Spittal an der Drau (district)
 Spittal an der Drau (stad)
 SV Spittal an der Drau